O evento de tiro esportivo na categoria pistola de ar 10 metros duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 ocorreu no 27 de Julho de 2021 no campo de tiro de Asaka. No total, 40 atletas de 15 CONs participaram.

Medalhistas

Calendário 
Todos os horários em Japan Standard Time (UTC+9)

Resultados

Qualificação Fase 1

Qualificação Fase 2

Finais

Ligações externas 

 Federação Internacional de Tiro Esportivo

Tiro nos Jogos Olímpicos
Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
2020 no Japão
Tiro